Vela může znamenat:

srbochorvatsky velký

geografické pojmy a přírodní objekty
Vela – přírodní památka u Lukova v okrese Zlín na stejnojmenném vrchu
Vela (Hostýnské vrchy) – kopec v Hostýnských vrších (526 m n. m.)
Vela Luka – chorvatské město na ostrově Korčula
Vela Palagruža – chorvatské souostroví v Jaderském moři
Vela Stiniva – zátoka a stejnojmenná osada, ostrov Hvar 
Vela Straža – vrch na chorvatském ostrově Dugi otok

příjmení osob
Carlos Vela – mexický fotbalista
Rodolfo Neri Vela – mexický kosmonaut

jiné významy
Vela (družice) – americká družice
Latinský název Souhvězdí Plachet

Související články 
Benz Velo – první sériově vyráběný automobil Karla Benze